Psygnosis Limited — британская компания, специализирующая на разработке компьютерных игр.

История 
Компания была основана в Ливерпуле в 1984 году под именем Psygnosis Limited. Была одной из ведущих компаний разработчиков компьютерных игр в Европе. Логотип компании — белая сова, символ мудрости.

Компания была поглощена Sony Corporation в 1993 году, сыграла ключевую роль в запуске Sony PlayStation в 1994 году.

В конце 1998 года Eidos Interactive купила европейские подразделения Psygnosis. Американские подразделения Psygnosis оставались в собственности Sony.

В 2000 году, Psygnosis (как бренд Sony) отошли от рынка видеоигр навсегда. Все американские студии были закрыты. Студия в Великобритании была поглощена SCEE и переименована в SCE Studio Liverpool, и стала частью SCE Worldwide Studios.

22 августа 2012 года стало известно, что SCEE приняло решение закрыть SCE Studio Liverpool и отменить все новые проекты, создаваемыми силами студии, последней игрой которой стала Wipeout 2048 для PS Vita. По слухам, SCE Studio Liverpool занималась Wipeout для PS4, а также игрой в стиле Splinter Cell (возможно, новой частью Syphon Filter) для новой домашней приставки от Sony.

Игры 

 3D Lemmings Winterland
 3X: The Science of War
 Adidas Power Soccer
 The Adventures of Lomax
 Agony
 Air Support
 Alundra
 Amnios
 Anarchy
 Aquaventura
 Armour-Geddon
 Armour-Geddon 2: Codename Hellfire
 Assault Rigs
 Atomino
 Attack of the Saucerman
 Awesome
 Baal
 Ballistix
 Barbarian
 Barbarian II
 Benefactor
 Bills Tomato Game
 Blood Money
 Bloodwych
 Blue Ice
 Bob's Bad Day
 Bram Stoker’s Dracula (1993)
 Brataccas (1985)
 Brian the Lion
 The Carl Lewis Challenge
 Captain Fizz Meets The Blaster-Trons
 Carthage
 Christmas Lemmings (also known as Holiday Lemmings)
 Chronicles of the Sword
 Chrono Quest
 The City of Lost Children
 Colony Wars
 Colony Wars: Vengeance
 Colony Wars: Red Sun
 Combat Air Patrol
 Creepers
 Cytron
 Darker
 Darkstalkers (PlayStation port)
 Daughter of Serpents
 Deadline
 Deep Space
 Defcon 5
 Destruction Derby
 Destruction Derby 2
 Destruction Derby 64
 Destruction Derby Raw
 Diggers 2: Extractors
 Discworld
 Discworld II: Mortality Bytes! (Sega Saturn)
 Drakan: Order of the Flame

 Eagle One: Harrier Attack
 Ecstatica
 Ecstatica II
 Eliminator
 Expert Pool
 F1 04
 F1 05
 F1 06
 F1: Championship Edition (2006)
 Formula 1
 Formula 1 97
 Formula 1 98
 Formula One 99
 Formula One 2000
 Formula One 2001
 Formula One 2002
 Formula One 2003
 G-Police
 G-Police: Weapons of Justice
 Global Domination
 Globdule
 Guilty
 Hired Guns
 Infestation
 Innocent Until Caught
 The Killing Game Show (a.k.a. Fatal Rewind)
 Kingsley's Adventure
 Krazy Ivan
 Lander
 Last Action Hero
 Leander
 Lemmings
 Lemmings 2: The Tribes
 Lemmings 3D
 Lemmings Chronicles
 Lemmings Paintball
 Lemmings Revolution
 Lifeforce Tenka
 Mary Shelley's Frankenstein
 Matrix Marauders
 Menace
 Metal Fatigue
 Microcosm
 Misadventures of Flink
 Monster Trucks
 Nations: Fighter Command
 Nevermind
 Nitro
 Novastorm
 O.D.T. — Escape… Or Die Trying
 Obitus
 Obliterator

 Oh No! More Lemmings
 Ork
 Overboard
 Panzer Elite (не путать с Panzer Elite от JoWood)
 Perihelion: The Prophecy
 Prime Mover
 Prince of Persia 2: The Shadow and the Flame
 Pro 18 World Tour Golf
 Psybadek
 Puggsy
 Pyrotechnica
 Rascal
 Rastan
 Retro Force
 Ring Cycle, The
 Riot
 Roll Away
 Rollcage
 Rollcage Stage II
 Rollcage: Limited Edition
 Rosco McQueen Firefighter Extreme
 Rush Hour
 The Second Samurai
 Sentient
 Sentinel Returns
 Shadow Master
 Shadow of the Beast (1989)
 Shadow of the Beast II (1990)
 Shadow of the Beast III: Out of the Shadow (1992)
 Shipwreckers!
 Speedster PlayStation
 Spice World
 Team Buddies
 Tellurian Defense
 Terrorpods
 Theatre of Death
 Thunder Truck Rally
 Toy Story
 Tricks N' Treasures
 Walker
 Wipeout
 Wipeout 64
 Wipeout 2048
 Wipeout: 2097/Wipeout XL
 Wipeout 3
 Wipeout 3: Special Edition
 Wipeout Fusion
 Wipeout HD
 Wipeout Pure
 Wipeout Pulse
 Wiz 'n' Liz: The Frantic Wabbit Wescue
 X-It
 Zombieville

Производители компьютерных игр Великобритании
Закрытые компании, занимавшиеся компьютерными играми
Компании, основанные в 1984 году
Производители компьютерных игр по алфавиту